Мехрабад

 Мехрабад (аэропорт)
 Мехрабад (посёлок)